

Presentación previa 
El israelí Dudi Sela fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El lituano Ričardas Berankis ganó el título, derrotando al turco Marsel Ilhan en la final por 7-5, 5-7, 6-3.

Cabezas de serie 

  Mijaíl Kukushkin (Cuartos de final)
  Blaž Kavčič (Cuartos de final)
 ''' Ričardas Berankis (CAMPEÓN)
  Marsel Ilhan (FINAL)

<li>  Aleksandr Kudriávtsev (Segunda ronda)
<li>  Marco Chiudinelli (Segunda ronda)
<li>  Thomas Fabbiano (Segunda ronda)
<li>  Adrián Menéndez (Cuartos de final)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Astaná 2014